Исаакян ():

Персоналии 
 Исаакян, Аветик Саакович (1875—1957) — армянский поэт и прозаик, публицист.
 Исаакян, Георгий Георгиевич (род. 1968) — российский театральный режиссёр.
 Исаакян, Исаак Абасович (1934—2017) — советский и армянский государственный деятель, председатель Центрального банка Армении (1988—1994).
 Исаакян, Левон Геворкович (1908—2010) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Исаакян, Оганес Николаевич (1891—1958) — советский учёный в области паровозостроения, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Исаакян, Ян Суренович (1931—1997) — армянский советский архитектор, секретарь правления СА Армении 

 Исаакян-Серебряков, Степан Исаакович (1919—2017) — советский армянский артист цирка.

Топонимы 
 Исаакян — село в Ширакской области, Армения.
 Исаакян — платформа Южно-Кавказской железной дороги.